Куди приводять мрії ():

 «» — роман 1978 року американського автора Річарда Метсона.
 «» — роман 1983 року американського автора Менлі Уейда Веллман.
 Куди приводять мрії — американський кінофільм 1998 року, знятий за однойменним романом 1978 року.
 «Куди приводять мрії» — альбом групи Uma2rman.
 What Dreams May Come — 7-й епізод першого сезону мультсеріалу Годзилла, що вийшов в 1998 році.